Basidiodendron — рід грибів родини Exidiaceae. Назва вперше опублікована 1938 року.

Класифікація 
До роду Basidiodendron відносять 23 видів:

Примітки 

Роди грибів
Агарикоміцети